Timothy Brown ou Tim Brown peut désigner :
 Timothy Brown (1889-1977), juriste américain ;
 Timothy Brown (1937-2020), acteur et joueur américain de football américain ;
 Tim Brown (1938-1989), patineur artistique américain ;
 Tim Brown (1966-), joueur américain de football américain ;
 Timothy Brown (né en 1981), footballeur néo-zélandais ;
 Timothy Brown, concepteur de jeu ;
 Timothy Brown, un des deux patients connus à avoir guéri du VIH.